

Маяки — село, Читинська область, Каримський район

Маяки — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Маяки — село, Донецька область, Слов'янський район
 Маяки — село, Одеська область, Одеський район
 Маяки — село, Одеська область, Подільський район
 Маяки — село, Рівненська область, Дубенський район
 Маяки — наглядова станція НДІ «Астрономічна обсерваторія» ОНУ ім. І. І. Мечникова

 Маяки — колишня назва села Княгининок (Волинська область, Луцький район)